Marco De Marchi può essere:
 Marco De Marchi, naturalista, industriale e mecenate italiano
 Marco Antonio De Marchi, calciatore italiano